Nefflen
ist der Name folgender Personen:
 Johannes Nefflen (1789–1858), schwäbischer Schriftsteller und Satiriker
 Werner Nefflen (1919–2014), Schweizer Fotograf